Leboutillier oder LeBoutillier ist der Familienname folgender Personen:
 John LeBoutillier (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Peter Leboutillier (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler